Haefs ist der Familienname folgender Personen: 

 Gabriele Haefs (* 1953), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Gisbert Haefs (* 1950), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Hanswilhelm Haefs (1935–2015), deutscher Publizist, Übersetzer und Forscher
 Robin Haefs (* 1980), deutscher Rapper und Labelbetreiber
 Ulrike Apel-Haefs (1952–2009), deutsche Politikerin (SPD)